Anna av Bayern (tyska: Anna-Natascha Prinzessin von Bayern), ibland benämnd Anna von Bayern, född 15 mars 1978 i München, Västtyskland, är en tysk journalist och författare. Hon är gift med prins Manuel av Bayern.

Biografi

Bakgrund och uppväxt 
Anna föddes 1978 som Prinzessin Anna zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg i München, dåvarande Västtyskland. Hon är dotter till Ludwig Ferdinand Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg  och den svenska grevinnan Yvonne Wachtmeister af Johannishus. Anna är ingift i det bayerska före detta kungahuset Wittelsbach. Prinsessan Anna har tre syskon.

Anna studerade bland annat ett år vid den svenska internatskolan Lundsberg. Anna utexaminerades därefter med betyget magna cum laude i historia och politik vid Stanford University i Stanford, Kalifornien, samt med en Master of Arts i kreativt skrivande vid University of East Anglia i Norwich, England.

Sommaren 2014 medverkade Anna av Bayern i Sveriges Radio P1:s program Sommar.

Yrkesliv 
Prinsessan Anna arbetar som politisk korrespondent för Bild am Sonntag och har tidigare skrivit för Die Welt. Hon har även skrivit biografier om Karl-Theodor zu Guttenberg och Wolfgang Bosbach.

Familj 
Den 6 augusti 2005 gifte sig prinsessan Anna med prins Manuel av Bayern, son till prins Leopold av Bayern och Ursula Möhlenkamp. Bröllopet, som ägde rum i Stigtomta och Bärbo, väster om Nyköping, samlade fler än 300 gäster, inklusive kung Carl XVI Gustaf och hans familj. Paret har två barn tillsammans: prins Leopold Maria Bengt Karl Manuel av Bayern, född 13 juni 2007, och prinsessan Alva Manuelle Maria Petra Yvonne av Bayern, född 5 januari 2010.

Anfäder

Bibliografi
 Karl-Theodor zu Guttenberg. Aristokrat, Politstar, Minister. Fackelträger, Köln 2010, .
 Wolfgang Bosbach. Jetzt erst recht! Die Biografie, Heyne, München 2014, .

Referenser

Tyska journalister
Tyska författare under 2000-talet
Personer från München
Födda 1978
Levande personer
Kvinnor
Sommarvärdar 2014
Huset Wittelsbach
Projekt Kvinnliga huvudpersoner
Alumner från Stanford University
Alumner från Münchens universitet
Alumner från University of East Anglia